Castle Rock fait référence aux sujets suivants :
 Castle Rock, une ville fictive créée par l'écrivain Stephen King ;
 Castle Rock, une ville dans l’État américain du Colorado ;
 Castle Rock, une ville dans l’État américain de Washington ;
 Castle Rock, un volcan de Colombie-Britannique ;
 Castle Rock, un festival de musique gothique allemand ;
 Castle Rock, un secteur côtier d'Afrique du Sud géré par la métropole du Cap.
 Castle Rock est le nom d'une série produite par J.J. Abrams et s'inspirant de l'univers de Stephen King et J.J. Abrams.

Voir aussi 
 Castle Rock Entertainment, une société de production.

Homonymie de toponyme